Ко́лва:
 Колва (притока Вішери) — річка в Пермському краї, притока річки Вішера.
 Колва (притока Уси) — річка в Ненецькому автономному окрузі і Республіці Комі, притока річки Уса.
 Колва — село в міському окрузі Усінськ Республіки Комі.
 Колва (Чердинський район) — поселення в Чердинському районі.